Пайшан () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Пайшан, Игор (род. 2000) — бразильский футболист.
 Милтон Кейрос да Пайшан (род. 1958) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Родольфо Густаво да Пайшан (1853—1925) — бразильский военный и государственный деятель, поэт.